Ilion ist

 ein alternativer altgriechischer Name für die Stadt Troja
 der Name einer Stadt in Attika, siehe Ilion (Attika)
 der Name eines Ortes im Herkimer County, New York (USA), siehe Ilion (New York)

Siehe auch:
 Illion